Онрубия ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 110,34 км². Население — 1761 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 78 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información de Honrubia en Pueblos de España

Муниципалитеты Куэнки